Boven-Digoel (strafkamp), een strafkamp in Nederlands-Indië tussen 1928 en 1942 aan de bovenloop van de rivier de Digoel.
 Boven Digoel (regentschap), een regentschap in het zuidoosten van de Indonesische provincie Papoea.